Loma kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Loma (udde),

Mexiko 

 Las Lomas (ort i Mexiko, Veracruz, Coatepec), 
 Lomas (ort i Mexiko, Nuevo León), Los Ramones, 
 Loma Pelada (ort), Guanajuato, Salamanca, 
 Loma de Tecuyo, ort, Sinaloa, Elota, 
 La Loma (ort i Mexiko, Sinaloa, Culiacán), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar